I Goyang Orions sono una società cestistica avente sede a Goyang, nella Corea del Sud. Fondati nel 1997 come Daegu Tongyang Orions nel 2011 assunsero la denominazione attuale. Gioca nel campionato sudcoreano.

Palmarès 
 Campionati sudcoreani: 2
2002, 2016

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni